«No puede ser» puede referirse a:
 No puede ser, aria o romanza para tenor de "La tabernera del puerto" (1936).
 No puede ser, serie de televisión de 2010;
 No puede ser, banda sonora de la serie de televisión (2010).